Mehrere Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Thunderbolt, nach dem englischen Wort für Blitzschlag:

HMS Thunderbolt (1696) war ursprünglich ein französisches Schiff, das in britische Hand geriet und 1696 unter dem Namen HMS Thunderbolt in Dienst gestellt wurde. Das Schiff wurde ab 1699 als Hulk genutzt und 1731 abgebrochen.
HMS Thunderbolt (1842) war ein hölzerner Raddampfer. Die Sloop lief 1842 vom Stapel und ging 1847 vor Südafrika verloren.
HMS Thunderbolt (1856) war eine Schwimmende Batterie, die 1856 vom Stapel lief. 1873 wurde die Einheit in eine schwimmende Seebrücke umgewandelt. Zwischen 1916 und 1919 wurde das Schiff in HMS Daedalus umbenannt und als Depotschiff des Royal Naval Air Service genutzt. Das Schiff sank 1948 infolge der Kollision mit einem Schlepper, wurde im Folgejahr gehoben und anschließend abgebrochen.
HMS Thunderbolt (N25) war ein U-Boot der T-Klasse, das 1938 mit dem Namen HMS Thetis vom Stapel lief und 1939 vor Liverpool bei Erprobungen sank, wobei 99 Mann starben. Das Boot wurde gehoben, als HMS Thunderbolt in Dienst gestellt und 1943 nördlich von Sizilien von der italienischen Korvette Cicogna versenkt.

Thunderbolt